

Cabeças de chave

Glossário 

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Retired
 d = Defaulted

Cruzamentos

Fase final

Primeira fase

Chave 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8 

 2004 Australian Open draw on ATPWorldTour.com

S
Australian Open - Simples masculino